Jasminisis är ett släkte av koralldjur. Jasminisis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Jasminisis